est la formule brute de 11 isomères. 

 Propène chloré 
 1,1-dichloropropène, numéro CAS 
 1,2-dichloropropène, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 Z-1,2-dichloropropène, numéro CAS 
 E-1,2-dichloropropène, numéro CAS 
 1,3-dichloropropène, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 Z-1,3-dichloropropène, numéro CAS 
 E-1,3-dichloropropène, numéro CAS 
 2,3-dichloropropène, numéro CAS 
 3,3-dichloropropène, numéro CAS 

 Cyclopropane chloré
 1,1-dichlorocyclopropane, numéro CAS 
 1,2-dichlorocyclopropane, numéro CAS , mélange des énantiomères et du diastéréoisomère (composé méso) 
 trans-1,2-dichlorocyclopropane, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 (RR)-1,2-dichlorocyclopropane, numéro CAS 
 (SS)-1,2-dichlorocyclopropane, numéro CAS 
 (RS)-1,2-dichlorocyclopropane ou cis-1,2-dichlorocyclopropane, numéro CAS , diastéréoisomère